Boa esmeralda puede hacer referencia a:
Corallus batesii, especie de serpiente que se distribuye en el occidente amazónico.
Corallus caninus, especie de serpiente que se distribuye en el norte de Brasil, Guayanas y Venezuela.